Sender Bad Mergentheim steht für:

 Sender Bad Mergentheim (Löffelstelzen)
 Sender Bad Mergentheim (Drillberg)